Autumn Leaves (film), een Amerikaanse film uit 1952
 Les feuilles mortes, Franse chanson uit 1946, beter bekend als Autumn Leaves, een jazzstandard
 Autumn Leaves, schilderij van John Everett Millais uit 1856
 Autumn leaves (Daniel Kajmakoski), Macedonische inzending Eurovisiesongfestival 2015